gaz – stan skupienia materii
 gaz – paliwo
 GAZ – marka pojazdów